Соломо́н — имя и фамилия.
 Соломон — библейский царь, легендарный правитель объединённого Израильского царства.
  — мужское имя библейского происхождения, имя царя Соломона (Шломо, от шалом — «мир»).

Персоналии

Имя

Фамилия 
 Соломон, Абрахам (1825—1862) — английский художник.
 Соломон, Бертрам (1885—1961) — британский регбист, призёр летних Олимпийских игр.
 Соломон, Гарольд (род. 1952) — американский профессиональный теннисист и теннисный тренер.
 Соломон, Георгий Александрович (1868—1942) — российский революционер, один из первых советских невозвращенцев.
 Соломон, Герберт Джей (более известен как Херби Мэнн; 1930—2003) — американский джазовый музыкант, флейтист, композитор, бэнд-лидер.
 Соломон, Джон (1883—1952) — британский регбист, призёр летних Олимпийских игр.
 Соломон, Дуэйн (род. 1984) — американский бегун на средние дистанции.
 Соломон, Излер (1910—1987) — американский дирижёр.
 Соломон, Йонти (1937—2008) — южноафриканский и британский пианист.
 Соломон, Кенни (род. 1979) — южноафриканский шахматист, гроссмейстер (2015), тренер.
 Соломон, Кибром (род. 2000) — эритрейский футболист.
 Соломон, Манор (род. 1999) — израильский футболист.
 Соломон, Моррис (род. 1944) — американский серийный убийца, осужденный за убийства женщин и впоследствии приговоренный к смертной казни.
 Соломон, Патрик (1910—1997) — тринидадский государственный деятель, заместитель премьер-министра Тринидада и Тобаго (1962—1966).
 Соломон, Реанна (1981—2022) — наурианская тяжелоатлетка, чемпионка Игр Содружества 2002 года.
 Соломон, Ребекка (1832—1886) — английская художница.
 Соломон, Серита (род. 1990) — британская легкоатлетка, специализирующаяся в барьерном беге.
 Соломон, Симеон (1840—1905) — английский художник.
 Соломон, Сол (1817—1892) — влиятельный политик и журналист Капской колонии.
 Соломон, Соломон Джозеф (1860—1927) — британский художник.
 Соломон, Софи (род. 1978) — британская скрипачка, композитор и вокалист.
 Соломон, Стивен (род. 1963) — австралийский шахматист.
 Соломон, Фирью (род. 1992) — эфиопский футболист.
 Соломон, Христиан Христианович (1797—1851) — доктор хирургии, профессор Императорской С.-Петербургской Медико-Хирургической Академии
 Соломон, Шалонда (род. 1985) — американская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции.
 Соломон, Эд (род. 1960) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.

Другое 
 Операция «Соломон» — военная операция Израиля по вывозу эфиопских евреев в Израиль.
 Соломон — река в северной части штата Канзас, США.

См. также 
 Соломон Кейн (значения) — литературный персонаж и фильм.
 Соломоново море
 Соломоновы Острова
 Соломон Уорриорз
 Саломон
 Саламон
 Соломонс

Примечания